Список гербовых девизов дворянских родов Российской империи — перечень официальных девизов вошедшие в XXI том Общего гербовника дворянских родов Российской империи, в так называемые Дипломные сборники, в издания Департамента герольдии: Девизы русских гербов (1882—1891), внесённые в официальные издания гербовника Царства польского и сборника не утверждённых гербов Российских дворянских родов.

Не утверждённые родовые и личные девизы, многие из которых не будучи официально утверждёны, путём долговременного и приемственного пользования, сделались принадлежностью герба, если не всего рода, то ветви его.

Данный список позволяет найти, как по фамилии девиз, так и по девизу фамилию, количество и принадлежность к определённой части гербовника или титулу.

Девизы подразделяются:

 Имеющие соотношения с фамилией гербовладельца.
 Имеющие отношения к фигуре изображённой на гербе (не поколебим и.т.д).
 Имеющие условное значение, смысл которого не виден (не останусь и.т.д.).
 Поговорка или пословица (нет добра без труда и.т.д.).
 Служит пояснением причин пожалования герба (трудом, по заслугам и.т.д.).
 Изречение догматического характера (православие, самодержавие, народность и.т.д)

Ссылка на нахождение в Гербовнике имеет вид: <том> (римская цифра), <страница>; в Дипломном сборнике: <том>, <страница>.

Обозначения:

 ГК — ссылка на Гербовник Анисима Титовича Князева (1785).
 СНГ — сборник не утверждённых гербов Российского дворянства.
 ГЦП — гербовник Царства Польского.
 МГ — Малороссийский гербовник.
 БГ — Балтийский гербовник
 Ссылки на статью не о роде, а о родоначальнике (с изображением герба) выделены курсивом.

Список гербовых девизов дворянских родов Российской империи в алфавитном порядке фамилий 


А

Б

В

Г

Д

Е

Желудков

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Ю

Я

Примечания

См. также 
 Список Национальных девизов
 Общий девиз лейб-компанских-гербов: «За верность и ревность».

Литература 
 Общий гербовник дворянских родов Российской империи на 
 Горн, Виктор Эдуардович. Девизы высочайше утвержденных гербов российского дворянства / собр. по распоряжению герольдмейстера секретарем Герб. отд-ния Виктором Горном. — СПб. : Тип. Правительств. сената, 1891. — 30, VI с.

Девиз
Российские дворянские гербы
Девизы